Promo – breve filmato promozionale di un film o di uno spettacolo televisivo
 Promo – edizione discografica promozionale
 Dj Promo – disc jockey olandese